Игры с ранним доступом впервые появились в 2013 году в сервисе Steam. Игроки покупают и играют в неоконченную версию игры, в то время как разработчики периодически обновляют свой проект и готовят его к релизу. Получив ранний доступ, игра может как развиваться, так и остаться незаконченной. В настоящее время в Steam представлено большое количество разрабатываемых игр с ранним доступом, а первые 12 наименований стали доступны пользователям 20 марта 2013 года.

Примечания 

Steam